Довгополівська сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район
 Довгополівська сільська рада — Сумська область, Роменський район